Альберто () — італійське чоловіче ім'я, а також прізвище, що від нього походить.

Ім'я 

 Альберто — маркіз Гаві та капітан Корсики
 Альберто I делла Скала — синьйор Верони
 Альберто II — пфальцграф Італії, маркграф Мілану
 Альберто Аццо:
 Альберто Аццо I — маркграф Мілану (1014—1029)
 Альберто Аццо II — маркграф Мілану (1029—1097)
 Альберто Руфо — маркграф Східної Лігурії

Прізвище 

 Нелі Альберто — іспанська гандболістка